

Бихово — село в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бихово — село в гміні Ґневіно Вейгеровського повіту Поморського воєводства